Томатный суп — овощной суп, приготовленный из томатов. Часто используется как ингредиент в более сложных блюдах, и, в отличие от множества других острых супов, может подаваться как горячим, так и холодным. Его обычно делают из кусочков томата, или из пюре томата, или из того и другого. Консервированная версия супа очень популярна в Соединенных Штатах и обычно ассоциируется с Campbell Soup. В Великобритании томатный суп Heinz является одним из самых наиболее популярных супов.

Томатный суп можно приправлять разнообразными травами, подавать его со сметаной, крекерами, сыром. Также его можно купить в виде порошка.

Американский композитор Роберт Эшли написал «Империю», часть своей оперы «Аталанта», вдохновляясь томатным супом.

Томатный суп часто подают в паре с сэндвичем с сыром на гриле, тостами, хлебными сухариками или английским кексом.

Разновидности готового блюда 
Коммерчески приготовленный томатный суп доступен в различных формах, включая консервированный, конденсированный и в виде порошка. «Томат» входит в тройку лучших вкусов супа, производимого Campbell Soup Company.

См. также 

 Гаспачо
 Сальса (соус)

Примечания 

Блюда из томатов
Овощные супы